ECW (bestandsindeling), een gecomprimeerd opslagformaat voor satelliet- en luchtfoto's
 Extreme Championship Wrestling, Amerikaanse professionele worstelorganisatie (1992-2001)
 ECW (WWE), Amerikaanse professionele worsteltelevisieprogramma van WWE
ECW (WWE brand), een merk van WWE